Morro de São Bento pode referir-se a:
 Morro de São Bento, um morro da cidade de Rio de Janeiro;
 Morro São Bento, morro da cidade de Santos;

Desambiguação